Проект Эльба (; 1933—1942) — первый в истории проект по строительству линии передачи постоянного тока высокого напряжения. Для преобразования переменного тока в постоянный использовались ртутные выпрямители.

История 
Экспериментальные линии между Цюрихом и Веттингеном (), а также между Шарлоттенбургом и Моабитом в Берлине были успешно введены в эксплуатацию между 1933 и 1942 годами. Контракт на строительство был подписан с AEG и Siemens в 1941 году.

В 1943 году началось строительство биполярной линии постоянного тока высокого напряжения между электрической станцией на Эльбе, неподалёку от Дессау и Мариенфельде в Берлине. Линия должна была передавать до 60 МВт, при биполярном симметричном напряжении 200 кВ. Использовались два одножильных подземных кабеля, их кусок можно увидеть в экспозиции Deutsches Museum в Мюнхене.

Система не была введена в коммерческую эксплуатацию из-за хаоса в Германии в конце Второй мировой войны. 

После войны Советский Союз демонтировал систему в качестве репарации и использовал полученное оборудование для строительства в 1951 году монофазной 200 кВ-линии длиной 100 км между Москвой и Каширой (Каширской ГРЭС), которая могла передавать до 20 МВт. На сегодняшний день линия выведена из эксплуатации.

Примечания

Ссылки 

 IEEE — исторические публикации .

Линии электропередачи